Bernard Lahire (né en 1963) est un sociologue français, professeur de sociologie à l'École normale supérieure lettres et sciences humaines.
 Étienne de Vignolles, né vers 1390 peut-être à Préchacq-les-Bains et mort le  à Montauban, dit Lahire, est un homme de guerre français ; d'où :
 la rue Lahire à Paris ;
 le valet de cœur, la carte à jouer avec le nom Lahire.
 Paul Lahire, architecte actif à Paris de 1890 à 1907.

Voir aussi